Der Dreiband-Weltcup 1996/8 war das vierte BWA-Weltcupturnier im elften Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 19. bis zum 22. Dezember 1996 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Istanbul statt. Es war das fünfte Dreiband-Weltcup-Turnier in der Türkei.

Geschichte 
Das Finalweltcupturnier der BWA in Istanbul startete für die vielen türkischen Zuschauer mit einem Schock. Billard-Nationalheld Semih Saygıner verlor in der ersten Runde gegen den im Weltcup völlig unbekannten jungen Griechen Nikos Polychronopoulos mit 0:3 Sätzen. Nach einer Qualifikation mit 91 Teilnehmern, unter denen extrem viele Türken vertreten waren, schaffte es mit Fehmi Erdurmaz nur ein türkischer Akteur ins Achtelfinale. Den Rest des Turniers dominierte Torbjörn Blomdahl. Nur in seinem ersten Spiel gegen den Niederländer Henk Habraken musste er kämpfen. Nach 1:2-Satzrückstand gewann er die Sätze Vier und Fünf mit 15:2 und 15:9 in jeweils vier Aufnahmen. Im weiteren Turnierverlauf konnte nur der Däne Tonny Carlsen im Finale bei seiner Niederlage den ersten Satz gewinnen. Im 65. Weltcupturnier konnte Blomdahl bereits seinen 22. Sieg einfahren und im elften Jahr des Weltcups seinen sechsten Gesamt-Weltcupsieg erzielen. Mit 204 Punkten lag er klar vor Dick Jaspers mit 121 und Marco Zanetti mit 99 Punkten.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup-Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

gesetzte BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Raymond Ceulemans
  Dick Jaspers
  Marco Zanetti

nach Weltrangliste:
 10 Teilnehmer

Wildcards international:
 2 Teilnehmer

Wildcards national:
 2 Teilnehmer

Modus 
Das Weltcup-Turnier wurde wieder als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich zehn Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste sind aber für das Achtelfinale gesetzt. Künftig sind 20 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der Weltrangliste (Stand 1. September des laufenden Jahres) sowie zwei nationalen und internationalen Wildcards. Das ganze Turnier, bis auf das kleine Finale, wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. (Pressemitteilung der BWA. Gent, den 8. Januar 1994.)

Ab diesem Jahr wurde kein Qualifikationsturnier in Spa mehr ausgetragen.

Qualifikationsrunde 
Es wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. In der vierten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die zehn Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Gesamtsieger Weltcup 1996

Einzelnachweise 

1996 8
Karambolageveranstaltung 1996
Billardturnier in Istanbul